Olaria

Portugal 
Oleiros — vila no distrito de Castelo Branco

Freguesias 
Oleiros (freguesia) — no concelho de Oleiros
Oleiros (Guimarães)
Oleiros (Ponte da Barca)
Oleiros (Vila Verde)
São Paio de Oleiros — no concelho de Santa Maria da Feira

Espanha 
Oleiros (Galiza) — concelho na província da Corunha

Desambiguações de topônimos